Jméno a příjmení Jiří Černý nese několik osobností:

 Jiří Černý (právník) (* 1991) – český téměř nevidomý právník a publicista
 Jiří Černý (filozof) (1928–1982) – český filozof
 Jiří Černý (fotbalista) (1932–2007) – český fotbalista
 Jiří Černý (herec) – český herec
 Jiří Černý (historik umění) (* 1961) – český historik umění a památkář
 Jiří Černý (hudební kritik) (* 1936) – český hudební kritik
 Jiří Černý (hudebník) – český hudebník
 Jiří Černý (lingvista) (* 1936) – český lingvista, romanista
 Jiří Černý (politik KDU-ČSL) (* 1951) – poslanec FS po sametové revoluci
 Jiří Černý (režisér) (1939–2008) – český režisér, stavbař a kulturní historik
 Jiří Černý (sochař a malíř) – český sochař a malíř
 Jiří Černý (spisovatel) (1940–2019) – autor populárně naučných publikací pro děti